Germania
 Schwalbach – comune del Saarland
 Schwalbach am Taunus – comune dell'Assia